Eta1 Hydri
Eta2 Hydri

Desambiguações de astronomia